Glogovec Zagorski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 104 stanovnika te 37 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
Ivan Jelačić Kajbuš, hrv. pjesnik

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji